Огурцо́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Огурцов, Александр Павлович (1936—2014) — советский и российский философ и культуролог.
 
 Огурцов, Бажен — российский зодчий XVII века.
 Огурцов, Валентин Иванович (1926—2021) — участник Великой Отечественной войны.
 Огурцов, Василий Васильевич (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Огурцов, Виктор Владимирович (род. 1949) — ректор Сибирского государственного технологического университета.
 Огурцов, Владимир Анатольевич (1941—2021) — советский и российский баянист и гармонист, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2010).
 Огурцов, Дмитрий Уварович (1922—1943) — участник подпольной организации «Молодая гвардия».
 Огурцов, Игорь Вячеславович (род. 1937) — один из лидеров антикоммунистического подполья в СССР, политзаключённый.
 Огурцов, Константин Михайлович (1903—1974) — и. о. первого секретаря Челябинского обкома ВКП(б) (1937—1938).
 Огурцов, Никита Олегович (род. 1962) — российский дизайнер, график, арт-директор, член-корреспондент Российской академии художеств (2012). Сын О. Ф. Огурцова.
 
 Огурцов, Олег Фёдорович (1933—2022) — советский и российский художник, академик Российской академии художеств (2008).
 
 Огурцов, Юрий Семёнович (род. 1936) — советский футболист.

См. также 
 Огурцово